Mattias Martinsson kan avse någon av följande:
Mattias Martinson (teolog) (född 1970), teolog och professor
Mattias Martinson (lovsångsledare) (född 1971), lovsångsledare och musiker